Tashi, aussi écrit Trashi ou Taschi () est un nom personnel tibétain signifiant auspicieux, et correspondant au mot sanskrit mangala. Le mot est composé de ta signifiant brillant et shi, 
ajusté, bon ou approprié. Il signifie donc « cela correspond exactement à la situation ». Il est porté notamment par :

 Tashi Paljor (1498-1541),  Taï Sitou Rinpoché ;
 Lobsang Tashi, (1897-1966), homme politique tibétain ;
 Phuntsok Tashi Taklha (1922-1999), homme politique tibétain ;
 Gompo Tashi Andrugtsang, (1905-1964), homme d'affaires et résistant tibétain ;
 Tashi Wangdi  (1947-), homme politique tibétain ;
 Tashi Phuntsok (1958-), homme politique tibétain ;
 Tashi Norbu (1960-), musicien bhoutanais ;
 Tashi Dorje,  (1966-), ténor tibétain ;
 Dorje Tashi, (1973-), entrepreneur et hôtelier millionnaire et prisonnier d'opinion tibétain ;
 Tashi Wangdu (1972-), diplomate et CEO tibétain ;
 Tashi Wangchuk (1985-), militant défendant l’enseignement de la langue tibétaine et prisonnier d'opinion tibétain ;

Autre 
 Tashi-lama, autre nom du panchen-lama
 Tashilhunpo, monastère et siège des panchen-lamas
Tashi delek, expression tibétaine
Tashi Dor, péninsule du Tibet
Trashigang, dzongkhag du Bhoutan.

Voir aussi

Références 

Prénom tibétain